Bern-Mittelland bezeichnet zwei (deckungsgleiche) Verwaltungseinheiten:

 Verwaltungsregion Bern-Mittelland
 Verwaltungskreis Bern-Mittelland